Hélène-Frédérique de Faye-Jozin (1871-1942), une compositrice française.

 Józin, un village du powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Józin, un village du powiat de Sokołów, dans la voïvodie de Mazovie.